Sozopolis war bzw. ist der Name mehrerer Städte in der Spätantike und der davon abgeleiteten Titularbistümer:
 an der Schwarzmeerküste des heutigen Bulgarien, heute Sosopol
 Titularbistum Sozopolis in Haemimonto
 in der kleinasiatischen Landschaft Phrygien bzw. Pisidien in der heutigen Türkei, siehe Apollonia (Phrygien)
 Titularbistum Sozopolis in Pisidia